RSW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Southwest Florida, Fort Myers (Florida), Stati Uniti d'America